Monbach und Mohnbach sind geographische Namen und Namensbestandteile:

Gewässernamen:
 Monbach (Dörrmühlenbach), linker Zufluss des Dörrmühlenbachs (zur Saar) bei Hilbringen, Stadt Merzig, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Alter Mohnbach, rechter Zufluss des Mohnbachs bei Kissenkamp, Stadtteil Niederaden, Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Monbach, früher auch Mohnbach, rechter Zufluss der Nagold an der Bahnstation Neuhausen-Monbach, Gemeinde Neuhausen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Kleiner Monbach, linker Zufluss der Saar aus Hilbringen, Stadt Merzig, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Mohnbach, linker Zufluss der Seseke bei Kissenkamp, Stadtteil Niederaden, Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Schutzgebiete:
 Monbach, Maisgraben und St. Leonhardquelle, Natur- sowie Landschaftsschutzgebiet am und um den Monbach im Landkreis Calw und im Enzkreis, beide Baden-Württemberg; jeweils zwei Teile

Siehe auch:
 Morbach